Ric-Tic Records — это звукозаписывающий лейбл, основанный в 1960-х годах в Детройте, штат Мичиган, США. Джоанной Брэттон и Эдди Уингейтом. Сотрудничая с лейблом Golden World, Ric-Tic представлял многих исполнителей соул-музыки и считался одним из первых конкурентов другого детройтского лейбла Motown. Владелец Motown Берри Горди был недоволен успехом Ric-Tic и в 1968 году заплатил 2 миллиона долларов за подписи многих артистов лейбла.

В 2003 году было установлено, что Ric-Tic был назван в честь умершего сына соучредителя Bratton и её тогдашнего мужа, боксёра Джонни Брэттона. Мальчик по имени Дерек, известный своей семье как Рикки, Рик или Рик-Тик, умер в возрасте 11 лет в 1962 году.

Записывающиеся исполнители 
Многие ранние записи на лейбле Ric-Tic таких артистов, как Фредди Горман, Эдвин Старр и Джей Джей Барнс, были переизданы Motown в 1970-х годах, чтобы совпасть с популярностью северной соул-сцены в Великобритании. Группа The Fantastic Four также подписала контракт с Ric-Tic и стала самым продаваемым актом лейбла, превзойдя Эдвина Старра в США. Как и Старр, они продолжали записываться под руководством Motown, когда Ric-Tic был поглощён звукозаписывающей компанией. The Detroit Emeralds (только что переехавшие в Детройт и добавившие слово «Detroit» к названию своей группы) ненадолго записались для Ric-Tic, добившись своего первого успеха в R&B чарте(22 место) с «Show Time», выпущенным в 1967 году. Затем они присоединились к Westbound Records в 1970 году.

Примечания 

Лейблы звукозаписи, основанные в 1962 году
Поп-лейблы
Лейблы звукозаписи США